Die Dreiband-Europameisterschaft der Damen 2015 war das 6. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 2. bis zum 3. Mai 2015 in Brandenburg an der Havel statt. Die Meisterschaft zählte zur Saison 2014/15.

Geschichte 
Ungeschlagen wurde die Niederländerin Therese Klompenhouwer zum sechsten Mal Europameisterin im Dreiband. Im Finale siegte sie gegen Gülşen Degener mit 30:18 in 22 Aufnahmen. Dritte wurden Güzin Karakasli und Danielle le Bruijn.

Modus 

Gespielt wurde eine Vorrunde mit vier 4er-Gruppen im Round Robin-Modus mit Nachstoß. Die Partiedistanz betrug in der Vorrunde 25 Punkte oder 40 Aufnahmen. Die zwei Gruppenbesten je Gruppe kamen in die Knock-out-Runde. Hier wurde bis 30 Punkte oder 40 Aufnahmen gespielt. Platz drei wurde nicht ausgespielt.
Platzierung in den Tabellen bei Punktleichheit:
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrunde

KO-Runde

Endergebnis

Einzelnachweise 

2015

Billardturnier in Deutschland
Billardturnier in Brandenburg an der Havel

Karambolageveranstaltung 2015